Molekulska formula -{C10H8O4}- se može odnositi na:

 Anemonin
 Furoin
 Skopoletin